La liste des plus grands ports à conteneurs fournit le classement annuel et l'évolution du trafic conteneurs des principaux ports de commerce mondiaux. Le nombre de conteneurs est exprimé en millions d'« équivalent vingt pieds » (l'EVP est pris comme unité de mesure étant donné qu'il y a différentes tailles de boîte).

Sont pris en compte celles arrivant au port ainsi que celles partant, qu'elles soient chargées ou vides. Plusieurs classements sont publiés annuellement sur les sites d'institutions internationales ou dans la presse spécialisée : il y a notamment la liste de l'AAPA ( ; la dernière liste remonte à 2017) et celle du magazine  (la dernière a été publiée le ).

2021-2020

2015-2019

2010-2014

2005-2009

2000-2004

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Liens externes 
  (nécessitant Google Earth).
  (géolocalisation de la majeure partie des navires en temps réel).
 .

Articles connexes 
 Grands ports mondiaux
 Liste des plus grands ports
 Façade maritime
 Conteneurisation
 Équivalent vingt pieds

Grands ports à conteneurs
Transport maritime